Proteu — entidade marinha da mitologia grega
 Proteu (rei do Egito) —  mencionado por Heródoto como rei durante a Guerra de Troia. Este pode ser identificado com o faraó Setenáquete, fundador da XX dinastia egípcia
Forneus — demônio marinho goécio também atendido pelo nome de Proteus

Biologia e medicina
 Proteus — gênero de anfíbio da família Proteidae, que contém apenas a espécie Proteus anguinus
 Proteus (bactéria) — gênero de bactérias da família Enterobacteriaceae
 Síndrome de Proteus — doença congênita

Informática, jogos eletrônicos e entretenimento
 Proteus (jogo eletrônico) — jogo independente de 2013
 Proteus (Marvel Comics) — personagem da Marvel
 Proteus (programa de computador) — software para simulação de circuitos.

Astronomia
 Proteus (plataforma de satélite) — plataforma de satélite desenvolvida pela França a partir de 1993
 Proteu (satélite) — lua de Neptuno

 Proteus (gênero) — gênero homônimo

Desambiguação